Het Centrum (krant), Nederlandse krant
 Het Centrum (Zwitserland), politieke partij in Zwitserland